Tomas Berglund kan syfta på

Tomas Berglund (politiker)
Thomas Berglund (ishockeyspelare)